Le  est le nom de plusieurs unités militaires :

États-Unis

Armée de l'Union 

26th Illinois Infantry

France 
26e régiment d'artillerie
26e régiment de chasseurs à cheval
26e régiment de dragons
26e régiment d'infanterie
26e régiment d'infanterie légère
26e régiment d'infanterie territoriale
26e régiment de marche
26e régiment de tirailleurs algériens
26e régiment de tirailleurs sénégalais

Royaume de Prusse 
  d'infanterie « prince Léopold d'Anhalt-Dessau » ( d'infanterie magdebourgeois)

Homonymie d'unités militaires